Eads kan syfta på:

 George Eads
 James Buchanan Eads
 Eads, Colorado